Shooter puede hacer referencia a:

 Videojuego de disparos, popularmente conocidos como Shooters;
Shooter, película de 2007 protagonizada por Mark Wahlberg;
Shooter, serie de televisión estadounidense producida por Ryan Phillippe;
Jim Shooter, escritor estadounidense.